Psi Aurigae pode se referir a:
Psi1 Aurigae
Psi2 Aurigae
Psi3 Aurigae
Psi4 Aurigae
Psi5 Aurigae
Psi6 Aurigae
Psi7 Aurigae
Psi8 Aurigae
Psi9 Aurigae